Hyppa är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Philogène Auguste Joseph Duponchel 1845. Hyppa ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Hyppa